Radieschen steht für:

 Radieschen, eine Nutzpflanze
 &  Radieschen, eine Literaturzeitschrift
 Das Radieschen, eine Erzählung von Joseph Breitbach, siehe Rot gegen Rot#Das Radieschen